Cinq navires de l'US Navy portent le nom de la ville de Charleston en Caroline du Sud, aux États-Unis :
 L', une galère - 1802.
 L', un croiseur protégé, lancé en 1889 et naufragé en 1899.
 L', un croiseur protégé de 1905 à 1923.
 L', un canonnière de 1936 à 1946.
 L', cargo amphibie de 1968 à 1992.

Fiction :
 USS Charleston (SSN-704), un sous-marin fictif de Classe Los Angeles dans le film USS Charleston, dernière chance pour l'humanité.

Charleston